Prüßner oder Prüssner ist der Familienname folgender Personen:

 August Prüßner (1895–1970), deutscher Politiker (NSDAP), MdL
 Dorothee Prüssner (* 1952), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Niedersächsischen Landtags
 Karl Prüßner (1913–2006), deutscher Politiker (SPD) und Landtagsabgeordneter Nordrhein-Westfalen